Az Bolgár labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: Суперкупа на България; magyar átírásban: Szuperkupa Na Bulgarija) egy 1989-ben alapított, a Bolgár labdarúgó-szövetség által kiírt kupa. Tradicionálisan az új idény első meccsét jelenti, s az előző év bajnoka játszik az előző év kupagyőztesével. 

A legsikeresebb csapat a Ludogorec Razgrad gárdája, öt győzelemmel.

Kupadöntők 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Statisztika

Győzelmek száma klubonként

Jegyzetek

Források 
 

Bolgár labdarúgás